La Ruta Nacional 9 ou plus simplement la RN 9 est une route d'Argentine qui unit la capitale Buenos Aires à la frontière bolivienne. Elle traverse les provinces 
de  Buenos Aires, de Santa Fe, de  Córdoba, de Santiago del Estero, de  Tucumán, de Salta et de Jujuy, passant par les capitales des cinq dernières citées. Cette grand route unit les trois villes les plus populeuses du pays : Buenos Aires, Rosario et Córdoba.

On la considère comme un rameau de la route panaméricaine, au point qu'à Buenos Aires elle est mieux connue sous le nom de "La Panamericana" que par sa dénomination officielle.

Elle commence dans l'Avenida General Paz à Buenos Aires, et se termine au pont international Horacio Guzmán, qui franchit la rivière frontière appelér río La Quiaca, au nord de la province de Jujuy. Sa longueur est de  kilomètres et elle est revêtue sur tout son parcours. 

Elle se poursuit en territoire bolivien comme Ruta 14.

Nationale 009